

Anno 
 922 o 922 a.C.

Codici 
 922 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Timberland Observatory, di Decatur, nella Contea di Morgan (Alabama), degli USA

Matematica 
 922 – numero